Madre de Deus kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Brejo da Madre de Deus (ort), Pernambuco, 
 Madre de Deus (ort), Bahia, 
 Madre de Deus (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar